XXV чемпионат России по гандболу среди женских команд суперлиги начался с 7 сентября 2016 года матчем «Астраханочки» против «Динамо-Синары».

Участники чемпионата

Главные тренеры

Предварительный этап

Результаты матчей 

 •  • 
Источник: rushandball.ru

Турнирная таблица 

Источник: rushandball.ru

Финальный этап, 1-8 места 
Серии матчей финального этапа проводятся до 2-х побед по системе 1—2 (команды, занявшие более высокие места после основного этапа, первые матчи играют на выезде).

Финальный этап, 9-11 места 

 Очки, набранные на предварительном этапе, сохраняются.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат РФ 2017, женщины, суперлига, предварительный этап на сайте Федерации гандбола России
Чемпионаты России по гандболу
2016 год в гандболе
2017 год в гандболе
Чемпионаты России в 2016 году
Чемпионаты России в 2017 году